Villers (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Villers (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy